Subaltern kan syfta på:

Subaltern (litteratur) – ett begrepp i postmodern litteraturkritik
Subaltern (tidskrift) – en kulturtidskrift
Subalternofficer – en äldre benämning på en löjtnant eller fänrik